Па́вел Ко́тов: Котов, Павел Александрович (1900—1966) — советский генерал-майор.